PE steht  für:
 Partikularexamen, eine pädagogische Technik zur schrittweisen persönlichen Reifung, siehe Kentenich-Pädagogik
 Pernambuco, einen brasilianischen Bundesstaat
 den Handelsnamen der Geräte der ehemaligen Fabrik für Feinmechanik und Elektrotechnik Perpetuum-Ebner
 Peru, Landescode nach ISO 3166
 Physical Education, Sportunterricht
 Pioniereisenbahn, ehemalige Kindereisenbahnen in der DDR, heute als Parkeisenbahnen
 Platzerlaubnis, einen Begriff aus dem Golfsport
 Politique étrangère, eine französische Zeitschrift für Außenpolitik
 Polizeiliches Einsatzverhalten, siehe Einsatzverhalten (Polizei)
 Populäre Elektronik, eine Zeitschrift für Hobby-Elektroniker
 Port Elizabeth, in Südafrika gebräuchliche Kurzform / Abkürzung für die Stadt
 Presseerklärung, siehe Pressemitteilung
 Prignitzer Eisenbahn GmbH, in Bahnfahrplänen
 Professional Engineer, lizenzierter Ingenieur in den USA
 Protective Earth in der Elektrotechnik, siehe Schutzleiter
 Prozesseinheit, in der kaufmännischen Lehre (Schweiz)
 Public Enemy, eine amerikanische Hip-Hop-Band
 Publizistische Einheit, im Journalismus
 die postcode area Peterborough (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Plasma Etching, siehe Plasmaätzen
 Panorama Express
 Air Europe (Italien) (IATA-Code), ehemalige italienische Fluggesellschaft
 People’s (IATA-Code), österreichische Fluggesellschaft

PE steht in Biologie, Chemie und Medizin für:
 Parenterale Ernährung, eine Form der künstlichen Ernährung
 Pasteurisationseinheit, die Bezeichnung für die technische Größe
 Pentaerythrit, einen 4-wertigen Alkohol
 Perikarderguss, eine Flüssigkeitsansammlung im Herzbeutel
 Petrolether, Gemisch verschiedener Kohlenwasserstoffe
 Phosphatidylethanolamine, die zu den Phosphoglyceriden gehören
 Phycoerythrin, einen in der biologischen und biomedizinischen Laborforschung genutzten Fluoreszenzfarbstoff
 Plattenepithel, siehe Epithel
 Pleuraerguss
 Polyethylen, einen Kunststoff
 Probeexzision in der Medizin (Histologie), siehe Biopsie
 Pulmonalembolie, siehe Lungenembolie

PE steht in der Informatik, der Elektrotechnik und der Telekommunikation für:
 Portable Executable, das von Microsoft verwendete Format für ausführbare Programme
 Priority Exchange Server, ein Schedulingverfahren für inhomogene Prozesse in einem Echtzeitsystem
 Protective Earth, englisch für Schutzleiter in der Elektrotechnik
 Provider Edge, ein Gerät (oder Gruppe von Geräten) als Endpunkt in einem Telekommunikationsnetz

PE steht in der Betriebswirtschaft und im Personalwesen für:
 Personalentwicklung
 Personeneinheit
 Private Equity, privates Beteiligungskapital

PE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Albanien: Kreis Peqin (auslaufend)
 Deutschland: Landkreis Peine
 Griechenland: Rethymno
 Großbritannien: Preston
 Italien: Provinz Pescara
 Madagaskar: Pays étranger
 Norwegen: Arendal in der Provinz Agder
 Österreich: Bezirk Perg
 Serbien: Peć (Kosovo)
 Slowakei: Okres Partizánske
 Tschechien: Okres Pelhřimov, deutsch: Pilgrams (auslaufend)

Pe steht für:
 Pe (פא), siebzehnter Buchstabe des hebräischen Alphabets
 Pe (Einheit), einem brasilianisch-portugiesischen Längenmaß
 Pe (persischer Buchstabe) (), Buchstabe des persischen Alphabets
 weiblicher Vorname (Pe Werner)
 Péclet-Zahl, eine dimensionslose Ähnlichkeitskennziffer der Thermodynamik
 Peter „Pe“ Schorowsky, Musiker und Drummer der Band Böhse Onkelz
 Flugzeugtypen des sowjetischen Konstrukteurs Petljakow

Pe  oder Pé ist ein Namensteil oder Familienname folgender Personen:
 Frank Pé (* 1956), belgischer Comiczeichner
 Gyi Khin Pe (* 1916), myanmarischer Segler
 Robert Saint-Pé (1899–1988), französischer Hammerwerfer

Pê steht für:
 Պ, der 26. Buchstabe des armenischen Alphabets

pe steht für:
 .pe, die Top-Level-Domain von Peru

Siehe auch:
 Peh

Abkürzung